

Televisione 
 Cartoon Network – rete di canali televisivi digitali creata dalla Turner Broadcasting
 Cartoon Network – versione australiana 
 Cartoon Network – versione italiana
 Cartoon Network – versione spagnola (defunta)
 Cartoon Network Arabic – versione araba 
 Cartoon Network – programma televisivo contenitore per ragazzi italiano

Altro 
 Cartoon Network Studios – studio statunitense 
 Cartoon Network Racing – videogioco
 Cartoon Network: Pugni a volontà – videogioco
 Cartoon Network: Battle Crashers – videogioco